A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1957-ben tavaszi bajnokságot tartottak, amelyben 12 csapat küzdött a bajnoki címért. Ez a Vasas első bajnoksága az első osztályban! A Budapesti Honvéd elvesztette játékosai nagy részét, (nem tértek vissza az előző évi túráról), ebben az évben csak a tizenegyedik helyen végzett a csapat.

Végeredmény

A bajnok Budapesti Vasas SC játékosai
 Kovalik Ferenc (11) – Kárpáti Béla (11), Kontha Károly (11), Sárosi László (11) – Bundzsák Dezső (10), Berendi Pál (11) – Raduly József (11), Csordás Lajos (11), Szilágyi I Gyula (11), Kaszás László (11), Lelenka Sándor (11).
Játszott még: Szilágyi II János (1). 
 Edző: Baróti Lajos
Az ezüstérmes MTK játékosai
Gellér Sándor (7) – Fábián Zoltán (5), Börzsei János (10), Kovács III Ferenc (8) – Kovács I Imre (11), Sipos Ferenc (11) – Bödör László (7), Hidegkuti Nándor (11), Palotás Péter (10), Molnár János (6), Szimcsák István (10).
Játszott még: Lantos Mihály (5), Sándor Károly (5), Veres János (4), Gál Ferenc (3), Szimcsák László (2), Arató Gábor (1).
Edző: Bukovi Márton
A bronzérmes Újpesti Dózsa játékosai
Török Gábor (6) – Zalai Lajos (11), Várhidi Pál (11), Farsang Endre (11) – Borsányi György (11), Halmai József (11) – Nagy Károly (9), Bencsics József (11), Szusza Ferenc (5), Aspirány Gusztáv (9), Tóth Mihály (11).
Játszott még: Komáromi Tibor (5), Virág István (5), Győrvári József (2), Mihály József (2), Sziklai István (1).
Edző: Balogh Sándor

Kereszttáblázat

Fordulók

Eredmények fordulónként

Helyezések fordulónként 
Helyezés fordulónként

Díjak

Góllövőlista

Vezetőedzők

Játékvezetők 

 Angyal Károly
 Balla Gyula
 Balla Károly
 Bánkuti Andor
 Bihari Sándor
 Bokor István
 Borossy László dr.
 Dankó György
 Emsberger Gyula
 Fehérvári József
 Foór György
 Fülöp Kornél
 Géczi Lajos
 Gere Gyula
 Harangozó Sándor

 Hernádi Vilmos
 Huszák János
 Katona József
 Major István
 Páldi Ede
 Pósfai József
 Rigó Lajos
 Rozsnyai József
 Sipos Szilárd
 Sramkó Jenő
 Tárkány István
 Vadas György
 Virágh Ferenc
 Zsolt István

Források
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 Játékvezető - 1959. I. évfolyam 1. szám
http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok